Solidão
Ou ainda:
Sozinho (canção) - de Peninha

Veja também
Solitário

Desambiguação